Fritz Zwicky – szwajcarski astronom pracujący w USA
 (1803) Zwicky – planetoida
 I Zwicky 18 – karłowata galaktyka nieregularna